Pfarrhof 1 bezeichnet:
 Pfarrhof 1, die Adresse des Pfarramts Egg, Vorarlberg, siehe 
 Pfarrhof 1 (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/P #Pfarrhof

Siehe auch:
 Am Pfarrhof 1
 Im Pfarrhof 1 (Groß-Umstadt), Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Groß-Umstadt #Groß-Umstadt
 Zum Pfarrhof 1 (Sundhagen), Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Sundhagen #Reinberg
 Pfarrhof (Begriffsklärung)
 Liste von Pfarrhäusern